

Patronyme 

 Amable-Paul Coutan, un peintre français (1792-1837).
 Jules Coutan, un sculpteur français (1848-1939).
 Laure Coutan, une sculptrice française (1855-1914).

Presse 
 Coutan, une revue d'agronomie mensuelle en langue arménienne publiée entre 1901 et 1905 à Paris.